Rossijskij Imperatorskij Flot – marina militare dell'Impero russo
Voenno-morskoj flot –  marina militare dell'Unione Sovietica
Voenno-morskoj flot – marina militare della Federazione Russa